Sása může být:

 Sása (okres Revúca) – slovenská obec v okrese Revúca
 Sása (okres Zvolen) – slovenská obec v okrese Zvolen
 část slovenské obce Lehnice

Podobné názvy 

 Sasa (Izrael) –  vesnice typu kibuc v Izraeli